116-й чемпионат Европы по конькобежному спорту проходил 7—9 января 2022 года на катке «Тиалф» (Херенвен, Нидерланды) на отдельных дистанциях (500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин), а также в масс-старте, командной гонке и командном спринте.
В первый день соревнований спортсмены России не участвовали из-за наличия у некоторых спортсменов положительных ПЦР тестов на коронавирус.

Расписание 
''Время местное (UTC+2)

Медальный зачёт

Рекорды катка

Мужчины

Женщины

Результаты на дистанциях

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Ссылки 
 Программа чемпионата на сайте ИСУ 
 Результаты 

Международные спортивные соревнования в Херенвене
2022
2022 год в конькобежном спорте
конькобежный
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Январь 2022 года
Спорт в Нидерландах в 2022 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах